Hell Yes – singolo degli Alkaline Trio del 2001
Hell Yes – EP di Beck del 2005
Hell Yes – singolo di Beck del 2005